Le morphème quetta, de symbole Q, est le préfixe du Système international d'unités (SI) qui représente 10 (mille milliards de milliards de milliards).

Par exemple :
 un quettamètre () vaut  (environ 32,408 ) ;
 un quettagramme () vaut  donc  ; la masse de Jupiter est d'environ .

Notes et références 

Multiple d'unité de mesure